Стандарт-Коллекция:

 Стандарт-Коллекция  — филателистическая компания, основным направлением деятельности которой является издание каталогов почтовых марок.
 Стандарт-Коллекция — общепринятое название серии каталогов почтовых марок.